In 2011 werd de achtste editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Dra Laci Ughini. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 2 augustus tot 19 november. Juventude werd kampioen en plaatste zich zo voor de Série D 2012.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FGF
FGF Copa